Brasile
 Central – comune di Bahia
 Paraguay
 Dipartimento Central – dipartimento
 Stati Uniti d'America
 Central – census-designated place della Census Area di Yukon-Koyukuk, Alaska
 Central – census-designated place della contea di Graham, Arizona
 Central – comune della contea di Pickens, Carolina del Sud
 Central –  comune della parrocchia di East Baton Rouge, Louisiana
 Central – census-designated place della contea di Carter, Tennessee
 Central – census-designated place della contea di Washington, Utah

Pagine correlate 

 Centrale